Запатерос има више значења:

 Запатерос (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Запатерос (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику